Vlastiboř est un toponyme qui peut désigner :

Vlastiboř, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Vlastiboř, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie